El término Stevia puede hacer referencia a:

 Stevia, género de plantas fanerógamas perteneciente a la familia de las asteráceas.
 Stevia, edulcorante obtenido a partir de las hojas de la especie de planta Stevia rebaudiana.